Глён () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Турнон-сюр-Рон. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07097.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км южнее Лиона, в 37 км к северо-востоку от Прива, между Роной и предгорьями Центрального массива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 664 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 434 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 353 были экономически активными, 81 — неактивными (показатель активности — 81,3 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 353 активных работали 320 человек (178 мужчин и 142 женщины), безработных было 33 (18 мужчин и 15 женщин). Среди 81 неактивных 38 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш